Села:
 Маслове — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Маслове — Одеська область, Іванівський район
 Маслове — Черкаська область, Шполянський район